

Chimica 
 CHO – denominazione chimica per i carboidrati

Codici 
 cho – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua choctaw

Geografia 
 Cho – città vietnamita capitale del distretto di Yen Phong

Persone 
 Cho – cognome coreano

 Isamu Chō (1895-1945) – generale giapponese
 Chō Kōran (1804-1879) – poetessa e artista giapponese

Altro 
 Chō (1957) – nome d'arte di Shigeru Nagashima, doppiatore giapponese
 Cho Chang – personaggio della saga di Harry Potter
 CHO – nelle statistiche di baseball, shutout combinato
 Cho – nome proprio di persona giapponese femminile